Luidia debilis är en sjöstjärneart som beskrevs av Grube 1866. Luidia debilis ingår i släktet Luidia och familjen sprödsjöstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sprödsjöstjärnor
debilis